Кривня — название населённых пунктов.

Болгария 
 Кривня — село в Варненской области.
 Кривня — село в Русенской области.

Украина 
 Кривня — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.